Pierre-Herman Dosquet (1691-1777) est évêque de Québec de 1734 à 1739.
 Émile Dosquet (1855-1884) est un journaliste français.
 Dosquet est une municipalité faisant partie de la municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière au Québec (Canada), elle-même située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.

Homonymie de patronyme